Евге́ний Горбачёв:
 Горбачёв, Евгений Александрович (род. 1923) — лауреат Ленинской премии.
 Горбачёв, Евгений Георгиевич (1930—1997) — советский волейбольный тренер.
 Горбачёв, Евгений Иванович (род. 1946) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), пятикратный чемпион мира.